Atrococcus pauperculus — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Atrococcus из семейства мучнистые червецы (Pseudococcidae).

Распространение 
Россия: Приморский край и Якутия.

Описание 

Питаются соками растений, например, таких как Ericaceae: Arctostaphylos uvae-ursi; Empetrum; Vaccinium vitis-idaea; Scrophulariaceae: Pedicularis langsdorfii.
Вид был впервые описан в 1998 году российским энтомологом Евелиной Марковной Данциг (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) вместе с видом .  включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , , , , , ,  и другими таксонами.

См. также 

 Brasiliputo grandis
 Atrococcus colchicus
 Rhizoecus bolacis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Мучнистые червецы
Животные, описанные в 1998 году
Насекомые Азии
Эндемики Дальнего Востока